Rejon szewczenkowski (Kijów)
 Rejon szewczenkowski (Lwów)
 Rejon szewczenkowski (obwód charkowski)